Koke (1983) Sergio Contreras Pardo, spanyol labdarúgó
 Koke (1992) Jorge Resurrección Merodio, válogatott spanyol labdarúgó
 Koke (2000) Jorge Saiz Colomer, spanyol labdarúgó